

Cinema 
The Seekers – film del 1916 diretto da Otis Turner
 La valle dei maori (The Seekers) – film del 1954 diretto da Ken Annakin

Letteratura 
 Il richiamo dell'Ovest (The Seekers) – romanzo di John Jakes del 1975
 L'avventura della ricerca: da Socrate a Einstein (The Seekers) – saggio di Daniel J. Boorstin del 1998

Musica 
 The Seekers – gruppo musicale australiano